Ženská dvouhra bett1open 2022 probíhala okolo poloviny června 2022. Do singlové soutěže berlínského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Ruska Ljudmila Samsonovová. Ta ve druhém kole podlehla krajance z třetí světové desítky Veronice Kuděrmetovové, která v úvodním zápasu otočila průběh se Sabalenkovou ze stavu gamů 2–6 a 2–5.

Turnajová dvojka Maria Sakkariová postoupila při své třinácté účasti v hlavní soutěži travného turnaje na hlavním ženském okruhu poprvé mezi poslední čtyřku.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Tunisanka Ons Džabúrová, jíž ve finále vzdala za 6–3 a 2–1 turnajová osmička Belinda Bencicová ze Švýcarska, která si v poslední hře první sady podvrtla levý kotník. Džabúrová si v probíhající sezóně si připsala po triumfu na Madrid Open druhé turnajové vítězství, které představovalo její třetí singlový titul na okruhu WTA Tour. Bodový zisk jí zajistil v novém vydání žebříčku posun na 3. místo jakožto nové kariérní maximum. Obě hráčky se utkaly o dva měsíce dříve ve finále v Charlestonu, kde na zelené antuce triumfovala Bencicová. Švýcarka odešla poražena i z druhého berlínského finále.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA German Open
Tenis v Německu v roce 2022
WTA Tour 2022